Enslev (Randers), plaats in de Deense gemeente Randers
Enslev (parochie, Norddjurs)
Enslev (parochie, Randers)